Кубок Туркмении по футболу 2020 () — туркменский футбольный турнир среди профессиональных туркменских клубов высшей лиги, 27-й по счёту. Проводится по системе с выбыванием начиная с четвертьфинала. Турнир стартует 30 августа 2020 года.

Титул защищает «Алтын асыр» из Ашхабада.

Победитель получит право сыграть в Кубке АФК 2021 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом Туркменистана 2020 (в случае «золотого дубля» с серебряным медалистом чемпионата Туркменистана) в матче за Суперкубок Туркменистана 2020.

Турнирная сетка

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Туркменистана
 Спорт — Turkmenportal

Туркмения
2020